Улица Бра́тьев Васи́льевых — название улиц в различных населённых пунктах России, присвоенное в память о советских кинорежиссёрах и сценаристах Братьях Васильевых.

 Улица Братьев Васильевых — улица в посёлке Карымское Забайкальского края.
 Улица Братьев Васильевых — улица в микрорайоне Степановка Кировского района города Томска.
 Улица Братьев Васильевых — прежнее (1964—1989) название Малой Посадской улицы в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Васильевская улица